Walchen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Walchen (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Walchen (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Walchen (Gemeinde Hollenstein), Ort bei Hollenstein an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Walchen (Gemeinde Piesendorf), Ort bei Piesendorf, Salzburg
 Walchen (Gemeinde Vöcklamarkt), Ort bei Vöcklamarkt, Oberösterreich
 Walchen (Gemeinde Öblarn), Ort bei Öblarn in der Steiermark
 Militärlager Walchen in den Tuxer Alpen in Tirol, siehe Wattentaler Lizum

Gewässer:
 Walchen, ein rechter Zufluss der Isar

Siehe auch:
 Walchen (Adelsgeschlecht), salzburgisch-bayerisches Adelsgeschlecht
 Walch
 Walchensee
 Welsche – zur Namenkunde